L’appellation mariale Notre-Dame de la Paix signifie Marie, Mère de la Paix. Divers lieux de culte, localités et organismes portent ce nom.

Toponymie 
 Villes et localités
 Notre-Dame-de-la-Paix, une municipalité du Québec (Canada) situé dans la municipalité régionale de comté de Papineau.

 Autres lieux
Notre-Dame-de-la-Paix, un quartier de la ville du Tampon (La Réunion)
 La forêt de Notre-Dame de la Paix, au Tampon, dans l'île de La Réunion.

Bâtiments et édifices 
 Églises et bâtiments religieux
 Labbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Castagniers, dans les Alpes-Maritimes, en France.
 Labbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Chimay, en Belgique.
 Labbaye Notre-Dame de la Paix-Dieu, dans le Gard, en France.
 La basilique Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro, qui est l'un des plus grands édifices religieux chrétiens au monde.
 La cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix, à Bukavu, en République démocratique du Congo.
 L’église Notre-Dame-de-la-Paix, à Arnouville.
 L’église Notre-Dame-de-la-Paix (ou Santa Maria della Pace en italien) est une église de Rome non loin de la Piazza Navona.
 L’église Notre-Dame-de-la-Paix de Montréal est une église de l'archidiocèse de Montréal.
 Léglise Notre-Dame-de-la-Paix d'Étrembières, en Haute-Savoie, en France.
 Léglise Notre-Dame-de-la-Paix de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, en France.
 L’église Notre-Dame-de-la-Paix située à Saint-Gilles les Bains, sur la commune de Saint-Paul (La Réunion)
 L’église de Notre-Dame de la Paix située à La Chaux-de-Fonds.
 L’église Notre-Dame-de-la-Paix de Caluire-et-Cuire dans le Rhône.
 L'église Notre-Dame-de-la-Paix à Beauchêne, Orne
 La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix de Picpus est une chapelle située dans le  de Paris (quartier de Picpus).
 La chapelle Notre-Dame de la paix, à Sremski Karlovci, en Serbie.

 Autres bâtiments
 Les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, ancien nom de l'Université de Namur située à Namur en Belgique.
 Le collège Notre-Dame de la Paix, collège d'enseignement primaire et secondaire situé à Namur en Belgique.

 Monuments
 Monument Notre-Dame-de-la-Paix :  au lieu-dit la Grand-Roche à Cornimont (Vosges), Alt : 735m.

Autres utilisations 
 L'advocation de la Vierge Marie dans les apparitions mariales de Međugorje, en Bosnie-Herzégovine.
 Le Notre Dame de la Paix, fromage au lait de vache produit à La Réunion.